Атланаул () — село в Буйнакском районе Дагестана.

Образует сельское поселение село Атланаул как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в междуречье рек Атланозень и Бугленозень, в 2 км западнее г. Буйнакска.

История 
Согласно архивным данным середины XIX в. Атланаул (тогда Муслимаул) возник в XVII в. как отсёлок Нижнего Казанища. В XVII — начале XIX вв. селение входило в Бамматулинский бийлик. В 1725 году Муслимаул был разорён карательным отрядом Г. С. Кропотова. Постановлением Президиума ЦИК ДАССР от 26.01.1934 года Муслимаул был переименован в Сталинаул.
В 1962 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР селение Сталин-Аул переименовано в Атлан-Аул.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Уроженцы 
Уроженцем села является основоположник кумыкской поэзии Ирчи Казак.
 Бамматов, Бурган Гамидович — известный общественный деятель Дагестана.
 Джамбулатов, Магомед Мамаевич — доктор ветеринарных наук, профессор, член-корреспондент РАСХН.
 Джамбулатов Зайдин Магомедович — доктор ветеринарных наук, профессор.
 Бекмурзаев, Бекмурза Абдулхакимович — Министр по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан.
 Мусаев, Магомедкамиль Мусаевич — российский боксёр.

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района
Муниципальные образования Буйнакского района
Сельские поселения Дагестана